Dit artikel bevat een lijst van leden van de Kantonsraad van Zwitserland in de periode 2019-2023.

Nationale Raad 51